Третниково — название нескольких населённых пунктов:
 Третниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Майское сельское поселение.
 Третниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.
 Третниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Третниково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.